Уикипедия на телугу () е раздел на телугу в Уикипедия. Проектът започва работа на 9 декември 2003 година.

През 2018 г. бива отразено в медиите индивидуалното начинание на уикипедианеца Пранайрадж Вангари "365 статии за 365 дни".

Бележки

Статистика

Посещаемост 

Телугу
Телугу
Езици в Индия